El decagram és una unitat de massa del SI que equival a la centèsima part d'un quilogram i també a deu grams. És el primer múltiple del gram i el segon submúltiple del quilogram. El seu símbol és dag.

Un ratolí pot tenir una massa de dos decagrams.

Equivalències 
1 decagram és igual a:
 10.000 mg
 1.000 cg
 100 dg
 10 g
 0,1 hg
 0,01 kg

Vegeu també 
 Sistema Internacional d'Unitats

Unitats de massa